Tellinidae — родина морських двостулкових молюсків ряду Венероїдні (Veneroida).

Роди 

 Abranda Iredale, 1924
 Acorylus Olsson & Harbison, 1953
 Aenigmotellina Matsukuma, 1989
 Agnomyax Stewart, 1930
 Angulus Megerle von Mühlfeld, 1811
 Arcopagia Leach in Brown, 1827
 Bathytellina Kuroda & Habe, 1958
 Cadella Dall, Bartsch & Rehder, 1938
 Cyclotellina Wenz, 1923
 Cymatoica Dall, 1889
 Elliptotellina Cossmann, 1886
 Eurytellina P. Fischer, 1887
 Florimetis Olsson & Harbison, 1953
 Gastrana Schumacher, 1817
 Herouvalia Cossmann, 1892
 Laciolina Iredale, 1937
 Leporimetis Iredale, 1930
 Loxoglypta Dall, Bartsch & Rehder, 1938
 Macoma Leach, 1819
 Macomona Finlay, 1927
 Merisca Dall, 1900
 Moerella Benson, 1842
 Nitidotellina Scarlato, 1961
 Obtellina Iredale, 1929
 Omala Schumacher, 1817
 Peronaea Poli, 1791
 Pharaonella Lamy, 1918
 Phyllodina Dall, 1900
 Pristipagia Iredale, 1936
 Psammotreta Dall, 1900
 Pseudarcopagia Bertin, 1878
 Punipagia Iredale, 1930
 Quadrans Bertin, 1878
 Quidnipagus (Iredale, 1929)
 Scissula Dall, 1900
 Scissulina Dall, 1924
 Semelangulus Iredale, 1924
 Serratina Pallary, 1922
 Strigilla Turton, 1822
 Tellidora Mörch, 1856
 Tellina Linnaeus, 1758
 Tellinangulus Thiele, 1934
 Tellinella Mörch, 1853
 Tellinota Iredale, 1936
 Temnoconcha Dall, 1921

Посилання 
 Powell A W B, New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
 Glen Pownall, New Zealand Shells and Shellfish, Seven Seas Publishing Pty Ltd, Wellington, New Zealand 1979 ISBN 0-85467-054-8

Примітки 

Венероїдні
Родини молюсків